Wille steht für:
 Wille, ein die Handlungen bestimmendes Streben
 Wille#In der Psychologie (Psychologie)
 Wille#In der Philosophie (Philosophie)
 Wille#In der Rechtswissenschaft (Rechtswissenschaft)
 Freier Wille, die menschliche Fähigkeit, sich zu entscheiden
 Wille (Name), Vor- und Familiennamen
 Wille, ein Forst im Glücksburger Wald, siehe Glücksburger Wald#Wille
 Ein Außenlager des Konzentrationslager Buchenwald, 1944–1945, Rehmsdorf, Sachsen-Anhalt
 Eduard Wille GmbH & Co. KG, ein metallverarbeitendes Unternehmen aus Wuppertal, siehe Stahlwille
 Volition (Psychologie), in der Psychologie die bewusste, willentliche Umsetzung von Zielen

Siehe auch:
 Will
 Willen
 Willenserklärung